WDR34 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 9-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 536 амінокислот, а молекулярна маса — 57 801.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки